A 2010-es WTCC német nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság nyolcadik fordulója. 2010. szeptember 5-én rendezték meg a Motorsport Arena Oschersleben-en, Oscherslebenben.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Külső hivatkozások 
 Hivatalos eredmények

Nemet
Autóversenyzés Németországban